Sassi ima više značenja:
 Sassi, Caserta
 Sassi, Lucca